Název Lesonice má více obcí:
 Lesonice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Lesonice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

Externí odkazy